Sarvesjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sarvesjaure, sjö i Jokkmokks kommun, 
Sarvesjaureh (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (14,6 ha)
Sarvesjaureh, Lappland, H.928 sjö i Arjeplogs kommun,  (27,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn